Het ATP-toernooi van Boekarest 1998 (met de officiële naam Gelsor Open Romania 1998) werd gespeeld van 14 tot en met 20 september 1998. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest